Voorland kan verwijzen naar:
Voorland (Brunner)
Voorland (geologie), in de geologie: het gebied voor een gebergte aan de kant van de onderschuivende tektonische plaat'
Voorland (transport), de zeehavens die samen een mainport bedienen.
Voorland (voetbalclub), een voetbalclub in Nederland